Cake & Ice Cream — четырнадцатый студийный альбом американского рэпера Messy Marv. Альбом занял 49-е место в чарте R&B/Hip-Hop Albums и 42-е место в чарте альбомов Heatseekers. Это первый релиз из трилогии альбомов Cake & Ice Cream, в котором, среди прочих исполнителей, приняли участие Gucci Mane, Yukmouth, Keak da Sneak, The Jacka и Mistah F.A.B. Cake & Ice Cream считается одним из наиболее успешных альбомов Messy Marv, выпущенных в 2000-х годах

Список композиций

Примечания 

 Альбомы 2008 года
 Альбомы Messy Marv
 Гангста-рэп-альбомы США